Theodorus Schrevelius (1572-1649), schrijver en dichter
 Theodorus Schrevelius (1643-1704), burgemeester van Leiden
 Theodorus Schrevelius (1719-1785), burgemeester van Leiden